Примера дивисьон 1950/1951 ()  — 8-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1950/1951
Мексика
Мексика
1950 год в Мексике
1951 год в Мексике